Friedhof Obere Stadt steht für:

 einen Friedhof in Klosterneuburg, Niederösterreich, siehe Oberer Stadtfriedhof
 einen Friedhof in Regensburg, Bayern, siehe Friedhof Obere Stadt (Regensburg)